The Waste Lands (с англ. «Затерянные земли») — восьмой альбом английской металлической группы Venom. Он является последним с участием басиста/вокалиста Тони Долана. Также альбом является последним перед воссоединением классического состава Venom — состава времен первых четырёх альбомов: Welcome to Hell, Black Metal, At War with Satan и Possessed. Рабочее название пластинки было «Kissing the Beast» (с англ. «Целуя зверя»), но участники группы сменили его, когда увидели обложку.

Список композиций 
Все песни написали Энтони Брей, Тони Долан и Джефф Данн.

Состав 
 Tony «Demolition Man» Dolan — вокал, бас-гитара
 Jeff «Mantas» Dunn — электрогитара
 Steve White — электрогитара
 V.X.S. — клавишные, звуквые эффекты
 Anthony «Abaddon» Bray — ударные

Примечания 

Альбомы Venom